RÖS är en förkortning med flera olika betydelser:

De elektromagnetiska fält som elektriska apparater genererar, se röjande signaler
Samlingsnamnet för repeterande överansträngningsskador
Räddningstjänsten Östra Skaraborg